Der Yema T80 ist ein SUV der chinesischen Marke Yema, das über dem Yema T70 positioniert ist.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde auf der Chengdu Auto Show im September 2016 vorgestellt und wurde in China ab Anfang Mai 2017 verkauft. Im Sommer 2018 wurde der T80 überarbeitet.

Technische Daten 
Angetrieben wird der T80 von einem aufgeladenen 1,5-Liter-Ottomotor mit , der auch im Yema T70 zum Einsatz kommt, oder einem aufgeladenen Zweiliter-Ottomotor mit .

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi